Il doppio del torneo di tennis Togliatti Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dušan Vemić e Lovro Zovko che hanno battuto in finale Ionuț Moldovan e Jurij Ščukin 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Dušan Vemić /  Lovro Zovko (Campioni)
 Vadim Kucenko /  Oleg Ogorodov (primo turno)

 Yaoki Ishii /  Tuomas Ketola (semifinali)
 Steven Randjelovic /  Dmitrij Tomaševič (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Togliatti Challenger 2000